Ehmer ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Ehmer (* 1943), deutscher evangelischer Theologe und Archivar
 Hermann Kurt Ehmer (1929–2016), deutscher Maler, Bildhauer und Kunstpädagoge
 Josef Ehmer (* 1948), österreichischer Historiker
 Karl Ehmer (1906–1978), deutscher Fußballspieler
Lothar Ehmer (1908–1989), deutscher Radrennfahrer
 Max Ehmer (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Ehmer (1896–1976), deutscher Schriftsteller, Journalist und Zeitungsverleger